Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Afghan Premier League 2016.

Shaheen Asmayee

De Maiwand Atalan

Simorgh Alborz

Mawjhai Amu

Tofan Harirod

Oqaban Hindukush

De Spinghar Bazan

De Abasin Sape

Weblinks 
 Alle Spiele der Saison 2016 auf YouTube

Afghan Premier League
Afghan Premier League 2016